Париж — Рубе U23 () — шоссейная однодневная велогонка, проходящая по территории Франции с 1967 года. Является молодёжной версией мужской гонки Париж — Рубе.

История  
Гонка была создана в  1967 году и до 1996 года проводилась среди любителей для любителей. С 1995 года стала предназначена для гонщиков до 23 лет.
В 2005 году вошла в Европейский календарь UCI сначала с 1.2, а с 2007 года сменила категорию на 1.2U.

В 2011 году организаторами гонки VC Roubaix объявили, что прекратят организацию гонки из-за высоких затрат на безопасность. Через неделю на помощь пришла A.S.O., организатор главной гонки Париж — Рубе.

В 2013 году гонка была отменена, так как на неё заявилось только 8 французских команд, большинство из которых в день проведения гонки должны были выступать в Кубке Франции Coupe de France DN1.

В 2020 и 2021 годах была отменена из-за пандемии COVID-19. А в 2022 году из-за работ на дистанции и отсутствия волонтёров.

В отличие от остальных версий Париж — Рубе проводится спустя месяц — в середине мае или первых числах июня. Старт гонки находится Перонее, а финиширует также в Рубе на велодроме Андрэ-Петрио. Дистанция гонки составляет около 180 километров.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе U23 на ProCyclingStats
 Париж — Рубе U23 на Cycling Archives
 Париж — Рубе U23 на CQranking
 Париж — Рубе U23 на Memoire du cyclisme
 Париж — Рубе U23 на Cycle Base
 Париж — Рубе U23 на First Cycling